Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

296e régiment d'infanterie
296e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires